Dimetoksibenzaldehid ima više značenja.

 2,5-Dimetoksibenzaldehid, 
 2,4-Dimetoksibenzaldehid
 Veratraldehid (3,4-imetoksibenzaldehid)

Бензалдехиди